Avenger puede hacer referencia a:

 Grumman TBF Avenger, un avión torpedero estadounidense de la Segunda Guerra Mundial.
 A-12 Avenger II, un proyecto de bombardero furtivo estadounidense.
 USS Avenger, tres buques de guerra estadounidense.
 GAU-8 Avenger, un cañón automático estadounidense usado en el A-10 Thunderbolt II.
 M1097 Avenger, un sistema estadounidense de misiles tierra-aire.
 Avenger, una serie de anime.
 Bajaj Avenger, una motocicleta fabricada en la India desde 2005.
 Avenger, primer nombre del grupo musical alemán de heavy metal Rage.
 Avenger, un grupo musical inglés de heavy metal.